Флаг Светлого́рского сельского поселения — сокращённое наименование флага следующих сельских поселений России:

 Флаг Светлогорского сельского поселения — флаг муниципального образования Светлогорское сельское поселение Абинского района Краснодарского края.
 Флаг Светлогорского сельского поселения — флаг Светлогорского сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области.